Ray Whitney, kanadski hokejist, * 8. maj 1972, Fort Saskatchewan, Alberta, Kanada.

Whitney je kariero začel pri klubu Spokane Chiefs v ligi WHL, ki jo je osvojil v sezoni 1990/91. Leta 1991 je bil kot 13. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1991/92. Skupno je v ligi NHL, kjerj e igral še za klube Florida Panthers, Edmonton Oilers, Columbus Blue Jackets, Detroit Red Wings, Carolina Hurricanes, Phoenix Coyotes in Dallas Stars, v dvaindvajsetih sezonah odigral 1330 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 385 golov in 679 podaj, ter 108 tekem končnice, na katerih je dosegel 21 golov in 32 podaj. V sezoni 2005/06 je s Hurricanesi osvojil Stanleyjev pokal. 

Za kanadsko mladinsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je odigral trideset tekem ter dosegel osem golov in sedemnajst podaj, najboljšo uvrstitev pa osvojil leta 1999 s četrtim mestom.

Pregled kariere

|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 88/89
|
| 71
| 17
| 33
| 50
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 89/90
|
| 71
| 57
| 56
| 113
|
| 50
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 90/91
|
| 72
| 67
| 118
| 185
|
| 36
|
| 15
| 13
| 18
| 31
|
| 12
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 91/92
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 91/92
|
| 63
| 36
| 54
| 90
|
| 12
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 91/92
|
| 2
| 0
| 3
| 3
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 92/93
|
| 26
| 4
| 6
| 10
| -14
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 92/93
|
| 46
| 20
| 33
| 53
|
| 14
|
| 12
| 5
| 7
| 12
|
| 2
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 61
| 14
| 26
| 40
| +2
| 14
|
| 14
| 0
| 4
| 4
| -4
| 8
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 39
| 13
| 12
| 25
| -7
| 14
|
| 11
| 4
| 4
| 8
| -3
| 2
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
|
| 60
| 17
| 24
| 41
| -23
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 96/97
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 96/97
|
| 43
| 13
| 35
| 48
|
| 34
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 96/97
|
| 9
| 1
| 7
| 8
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 97/98
|
| 68
| 32
| 29
| 61
| +10
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 4
| 2
| 6
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 98/99
|
| 81
| 26
| 38
| 64
| -3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 1
| 6
| 7
| +4
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 99/00
|
| 81
| 29
| 42
| 71
| +16
| 35
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 4
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 00/01
|
| 3
| 0
| 3
| 3
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 01/02
|
| 67
| 21
| 40
| 61
| -22
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 02/03
|
| 81
| 24
| 52
| 76
| -26
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
|
| 67
| 14
| 29
| 43
| +7
| 22
|
| 12
| 1
| 3
| 4
| -4
| 4
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 05/06
|
| 63
| 17
| 38
| 55
| 0
| 42
|
| 24
| 9
| 6
| 15
| -1
| 14
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 06/07
|
| 81
| 32
| 51
| 83
| -5
| 46
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 07/08
|
| 66
| 25
| 36
| 61
| -6
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 08/09
|
| 82
| 24
| 53
| 77
| +2
| 32
|
| 18
| 3
| 8
| 11
| -9
| 4
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 09/10
|
| 80
| 21
| 37
| 58
| -6
| 26
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 7
| 2
| 6
| 8
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 10/11
|
| 75
| 17
| 40
| 57
| 0
| 24
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| 0
| 2
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 11/12
|
| 82
| 24
| 53
| 77
| +26
| 28
|
| 16
| 2
| 5
| 7
| -1
| 10
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 12/13
|
| 32
| 11
| 18
| 29
| +1
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 13/14
|
| 69
| 9
| 23
| 32
| -6
| 14
|
| 5 
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1702
| bgcolor="#7FFF00" | 597
| bgcolor="#7FFF00" | 1017
| bgcolor="#7FFF00" | 1614
| bgcolor="#7FFF00" | -60
| bgcolor="#7FFF00" | 633
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | -25
| bgcolor="#7FFF00" | 74
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Spokane Chiefs
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti San Diego Gulls
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Kentucky Thoroughblades
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Dallas Stars
Zmagovalci Stanleyjevega pokala